Statuia Sfântului Gheorghe se poate referi la:

 Statuia Sfântului Gheorghe din Cluj-Napoca
 Statuia Sfântului Gheorghe din Praga